Dax ou DAX pode referir-se a:

Geografia
 Dax - comuna francesa na região administrativa da Aquitânia, no departamento Landes.
 Bénesse-lès-Dax - comuna francesa na região administrativa da Aquitânia, no departamento Landes.
 Saint-Paul-lès-Dax - comuna francesa na região administrativa da Aquitânia, no departamento Landes.

Pessoas
 Prenome ou sobrenome de pessoas ou personagens:
 Ezri Dax - personagem da telessérie estadunidense de ficção científica Star Trek: Deep Space Nine.
 Jadzia Dax - personagem da telessérie estadunidense de ficção científica Star Trek: Deep Space Nine.
 Dax Griffin - ator estadunidense.

Outros
 DAX-30 - índice alemão da Bolsa de Valores de Frankfurt.

Desambiguação